Dit is een lijst van planetoïden 47901-48000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47901) - || 2000 GH54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47902) - || 2000 GM55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47903) - || 2000 GX55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47904) - || 2000 GW56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47905) - || 2000 GN63|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47906) - || 2000 GV67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47907) - || 2000 GT71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47908) - || 2000 GH72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47909) - || 2000 GC74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47910) - || 2000 GY74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47911) - || 2000 GT76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47912) - || 2000 GA81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (47913) - || 2000 GR81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (47914) - || 2000 GM90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (47915) - || 2000 GG91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (47916) - || 2000 GA98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47917) - || 2000 GO100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47918) - || 2000 GN101|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47919) - || 2000 GS101|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47920) - || 2000 GZ104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47921) - || 2000 GW106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47922) - || 2000 GK109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47923) - || 2000 GJ111|| 3 april 2000 || LONEOS
|-
| (47924) - || 2000 GS113|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47925) - || 2000 GC118|| 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (47926) - || 2000 GK135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (47927) - || 2000 GG148|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47928) - || 2000 GD154|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (47929) - || 2000 GZ156|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (47930) - || 2000 GK159|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (47931) - || 2000 GG167|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (47932) - || 2000 GN171|| 1 april 2000 || A. Gleason
|-
| (47933) - || 2000 HS7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (47934) - || 2000 HU7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (47935) - || 2000 HR11|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (47936) - || 2000 HS29|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (47937) - || 2000 HB44|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (47938) - || 2000 HL45|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (47939) - || 2000 HO58|| 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (47940) - || 2000 HE59|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (47941) - || 2000 HU61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (47942) - || 2000 HW76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (47943) - || 2000 HS77|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (47944) - || 2000 JK12|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (47945) - || 2000 JY18|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (47946) - || 2000 JB52|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (47947) - || 2000 JT72|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (47948) - || 2000 KD32|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (47949) - || 2000 KW34|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (47950) - || 2000 MP || 24 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (47951) - || 2000 OS15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (47952) - || 2000 OM16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (47953) - || 2000 QJ27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47954) - || 2000 QF40|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47955) - || 2000 QZ73|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47956) - || 2000 QS103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47957) - || 2000 QN116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47958) - || 2000 QV142|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47959) - || 2000 QP168|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (47960) - || 2000 RS54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (47961) - || 2000 RR69|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (47962) - || 2000 RU69|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (47963) - || 2000 SO56|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (47964) - || 2000 SG131|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (47965) - || 2000 SP148|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (47966) - || 2000 SE261|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (47967) - || 2000 SL298|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (47968) - || 2000 TZ55|| 1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (47969) - || 2000 TG64|| 5 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (47970) - || 2000 UR62|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (47971) - || 2000 VO4 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (47972) - || 2000 VW15|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (47973) - || 2000 VL46|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (47974) - || 2000 WN23|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (47975) - || 2000 WE26|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (47976) - || 2000 WU88|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (47977) - || 2000 WC154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (47978) - || 2000 WJ166|| 24 november 2000 || LONEOS
|-
| (47979) - || 2000 WD179|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (47980) - || 2000 WM179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (47981) - || 2000 WG183|| 30 november 2000 || S. Sposetti
|-
| (47982) - || 2000 WQ187|| 16 november 2000 || LONEOS
|-
| (47983) - || 2000 XX13|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (47984) - || 2000 XE20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (47985) - || 2000 XV41|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (47986) - || 2000 YN3 || 18 december 2000 || Spacewatch
|-
| (47987) - || 2000 YY8 || 20 december 2000 || Spacewatch
|-
| (47988) - || 2000 YV25|| 22 december 2000 || LINEAR
|-
| (47989) - || 2000 YD35|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (47990) - || 2000 YV68|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (47991) - || 2000 YK73|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (47992) - || 2000 YY103|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (47993) - || 2000 YM105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (47994) - || 2000 YN118|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (47995) - || 2000 YE133|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (47996) - || 2000 YY139|| 31 december 2000 || LONEOS
|-
| (47997) - || 2001 AD20|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (47998) - || 2001 AZ44|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (47999) - || 2001 BC9 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48000) - || 2001 BX37|| 21 januari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten